Василий Олейник:
 Олейник, Василий Иванович (род. 1956) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва.
 Олейник, Василий Михайлович (1948—2010) — советский учёный в области экономики агропромышленного комплекса.
 Олейник, Василий Петрович (1903—1983) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.